Гольтерман () — фамилия. Известные носители:
 Гольтерман, Георг (1824—1898) — немецкий виолончелист.
 Гольтерман, Юлиус (1823—1876) — немецкий виолончелист.